Windows-1251 е 8-битов (еднобайтов) набор символи, проектиран от Microsoft за езиците, използващи кирилица, като български, руски и други.

Windows-1251 и KOI8-R (или украинският му вариант KOI8-U) са много по-разпространени от ISO 8859-5, който не се използва масово. Те постепенно се изместват от двубайтовата кодировка Unicode, с която работи и Уикипедия.

В таблицата по-горе 20 е символът за интервал (шпация), A0 е несекаем (твърд) интервал, а AD е меко тире (Soft hyphen).

Външни препратки 
 www.microsoft.com

Кодови таблици